Kırşehir (provincie), een provincie van Turkije
 Kırşehir (district)
 Kırşehir (stad), de hoofdstad van deze provincie